Анна Селеш — угорська і румунська актриса театру і кіно.
 Еріка Селеш — дівчина-підліток, учасниця антикомуністичного повстання 1956 року, що загинула в бою з радянськими військами. Один з символів Угорської революції
 Моніка Селеш — югославська та американська професійна тенісистка, що виступала за обидві ці країни. Колишня «перша ракетка світу»

Угорські прізвища